Il singolare maschile  del torneo di tennis Estoril Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Novak Đoković che ha battuto in finale Richard Gasquet 7-6(7), 0-6, 6-1.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Tommy Robredo (semifinali)
  Novak Đoković (campione)
  Fernando González (primo turno)

 Richard Gasquet (finale) 
 Dmitrij Tursunov (secondo turno) 
 Agustín Calleri (quarti) 
 Gaël Monfils (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2007
ATP Tour 2007